Eriksson kan som auktorsförkortning betyda:

 Erik Eriksson
 Ove Erik Eriksson

Robotskapade auktorsförkortningar